Stranglehold – videogioco
Stranglehold – film del 1963
Stranglehold – singolo di Paul McCartney